Schloss Heroldsberg steht für:

 Gelbes Schloss (Heroldsberg)
 Grünes Schloss (Heroldsberg)
 Rotes Schloss (Heroldsberg)
 Weißes Schloss (Heroldsberg)